Claypool (Arizona)
Claypool (Indiana)
Claypool Hill

Desambiguações de topônimos